Yang Pu (Pequim, 30 de março de 1978) é um ex-futebolista profissional chinês, lateral canhoto, disputou a Copa do Mundo de 2002, e sempre atuou pelo Beijing Guoan

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Pequim
Futebolistas da China
Futebolistas do Beijing Guoan Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002